NSG steht für:
 Nachtschattengewächse (auch NsG), (Solanaceae), eine Familie der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida)
 Nationalsozialistische Gewaltverbrechen
 Nachtsichtgerät, ermöglicht oder verbessert die visuelle Wahrnehmung in Dunkelheit oder Dämmerlicht
 Naturschutzgebiet, bestehen in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Bezeichnungen
 Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben die Strömung von newtonschen Flüssigkeiten und Gasen
 Niels-Stensen-Gymnasium, katholisches Gymnasium in Hamburg
 Nippon Sheet Glass, japanisches Unternehmen in der Glasherstellung sowie Glasveredelung, gehört zur Sumitomo Group
 Hilfsstromquelle, auch „Notstromgerät“
 Nuclear Suppliers Group, eine Gruppe, die zur Nicht-Weiterverbreitung von Kernwaffen beitragen wollen
 Bahnhof Schirnding (DS100-Code), Bahnhof in Schirnding

nsg steht für:
 Ngasa (auch Ongamo; ISO-639-3-Code), eine der Lotuxo-Maa-Sprachen

n. Sg. steht für:
 neutrum Singular

Abkürzung